Motuca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Motuca (ort), São Paulo, 
 Motuca (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar